Ploščad' Vosstanija – stazione della metropolitana di San Pietroburgo
 Ploščad' Vosstanija – nome russo della Piazza Vosstanija di San Pietroburgo